

Geografia

Austria 
 Haslach an der Mühl – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Haslach – dzielnica Bad Aibling
 Hasalch – dzielnica Herrenberga
 Hasalch – dzielnica Villingen-Schwenningen
 Haslach im Kinzigtal – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Haslach im Kinzigtal – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Haslach – rzeka, dopływ Untere Argen

Zobacz też 
 Haßlach